НИИ-9:
 1935—1942: Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН.
1939—1942: Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения
 1946—1960-е: ВНИИ неорганических материалов имени А. А. Бочвара.
 1958—1966: Федеральный научно-производственный центр «Алтай».